Ros Comáin kan syfta på följande platser:

Irland 

 Roscommon (grevskap), Connacht, 
 Roscommon (grevskapshuvudort i Irland, Connacht, Roscommon), 

Robotskapade Irlandförgreningar